Mistlbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Mistlbach (Aldersbach), linker Zufluss zum Aldersbach (Vils) südlich von Aidenbach, Landkreis Passau, Bayern

Orte:
 Mistlbach (Aidenbach), Ortsteil des Marktes Aidenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Mistlbach (Gemeinde Buchkirchen), Katastralgemeinde von Buchkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Mistelbach